Bijelo Bučje est un toponyme qui peut désigner :
Bijelo Bučje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Teslić et dans la République serbe de Bosnie ;
Bijelo Bučje, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Travnik, dans le canton de Bosnie centrale et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.